Canapolense – abitanti di Canápolis (Bahia)
Canapolense – abitanti di Canápolis (Minas Gerais)